Millersville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Millersville (Illinois)
 Millersville (Indiana)
 Millersville (Jarvis Island)
 Millersville (Kalifornien)
 Millersville (Maryland)
 Millersville (Michigan)
 Millersville (Missouri)
 Millersville (North Carolina)
 Millersville (Ohio)
 Millersville (Pennsylvania)
 Millersville (Tennessee)
 Millersville (West Virginia)
 Millersville (Wyoming)

Siehe auch:
 Millersville University of Pennsylvania, eine öffentliche Universität in Pennsylvania
 Millerville